Нильс ван дер Пул (; род. 25 апреля 1996 года, Тролльхеттан, Швеция) — шведский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион 2022 года на дистанции 5000 и 10000 метров (с мировым рекордом), двукратный чемпион мира 2021 года. Действующий рекордсмен мира на дистанциях 5000 метров и 10000 метров. Многократный призёр шведских юношеских, региональных и национальных соревнований (National championships, National championships Juniors и т. п.).

Биография 
Нильс ван дер Пул родился в городе Тролльхеттан, лен Вестра-Гёталанд. По отцовской линии у Нильса есть нидерландские корни. В детстве ван дер Пул хотел профессионально заниматься хоккеем – как папа, бывший игрок в хоккей. Толкаться с ровесниками получалось не очень, тогда он одалживал коньки у старшей сестры и постоянно катался вместе с папой на катке. Начал заниматься конькобежным спортом в возрасте 8 лет. Профессионально тренируется на базе клуба  с 10 лет.

Спортивная карьера 
В 2014 и 2015 годах ван дер Пул выигрывал чемпионаты мира по конькобежному спорту среди юниоров, но после второй победы он решил пройти 3-месячную подготовку в десантном полку, базирующемся в Гётеборге. Однако через полгода он вернулся обратно в конькобежный спорт. С 2016 по 2018 года он выиграл национальные чемпионаты Швеции как на отдельных дистанциях 5000 и 10 000 метров, так и в многоборье.

На зимних Олимпийских играх 2018 ван дер Пул был заявлен для участия в забеге на 5000 м, возлагая на себя определённые медальные надежды. Шведскому спортсмену казалось, что он находится в хорошей форме и может претендовать на попадание в тройку призёров. 11 февраля 2018 года на конькобежном стадионе Олимпийский Овал Каннына в забеге на 5000 он финишировал с результатом 6:19.06 (+9.30). В итоговом зачёте Нильс занял 14-е место.

Месяц спустя Ван дер Пул более успешно выступил на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в Амстердаме. 11 марта на Олимпийском стадионе в забеге на 10 000 м он финишировал первым с итоговым результатом 13:40,38. Сразу за ним финишировали двое представителей Нидерландов: Патрик Руст (13:44.94 (+4.56) — 2-е место) и Марсел Боскер (13:49.49 (+9.11) — 3-е место). В общем итоге, по результатам всех забегов, с 156.799 очками ван дер Пул занял 6-е место. Неудачные выступления разочаровали его и он ушёл служить в батальон армейских рейнджеров, базирующемся в Арвидсъяуре.

Нильс уволился из шведской армии в мае 2019 года, когда он перешел к тренировкам, сосредоточенным на конькобежном спорте, и начинал с очень сильной физической подготовки, чтобы прежде всего развить сильную аэробную базу. Поэтому он даже не участвовал в соревнованиях по конькобежному спорту с мая 2019 по август 2020 года. Его тренировки включали езду на велосипеде по 4-7 часов в день, а также катание на лыжах, бег и лыжный альпинизм с периодическими занятиями конькобежным спортом.

В конце 2020 года к работе с конькобежцем приступил знаменитый немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, который своими консультациями навёл порядок в системе подготовки Ван дер Пула.

11 февраля 2021 года Нильс выиграл золотую медаль чемпионата мира в Херенвене на дистанции 5000 м. Этот успех стал самым значимым достижением шведского конькобежного спорта за всю историю участия страны на чемпионатах мира на отдельных дистанциях: ван дер Пул стал первым чемпионом мира из Швеции, а его награда стала лишь второй в истории скандинавского государства на данных соревнованиях (в 2009 году шведская сборная заняла второе место в командной гонке преследования). Через три дня шведский конькобежец триумфально выступил на дистанции 10 000 м, став чемпионом мира и обновив при этом высшее мировое достижение. Через несколько недель умерла от рака его мама, которая помогала обездоленным, и Нильс направил это горе в спорт.

В декабре 2021 года на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Нильс установил ещё один мировой рекорд в забеге на 5000 метров с результатом 6.01,56 сек. 6 февраля 2022 года выиграл золото на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине. Ван дер Пул стал первым в XXI веке шведом, выигравшим олимпийскую медаль в конькобежном спорте. На дистанции 10 000 метров ван дер Пул подтвердил свой статус короля длинных дистанций и с новым мировым рекордом 12:30.74 завоевал свою вторую в Пекине золотую олимпийскую медаль.

Результаты соревнований 

 (500 м, 5000 м, 1500 м, 10 000 м), для юниоров (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м)
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Примечания

Ссылки 
 Нильс ван дер Пул — профиль на сайте Eurosport.com
 Нильс ван дер Пул — профиль на сайте SpeedSkatingNews
 Нильс ван дер Пул — профиль на сайте Speedskatingresults.com
 Нильс ван дер Пул — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
 Нильс ван дер Пул — профиль на сайте Olympic.org
 Нильс ван дер Пул — профиль на сайте Sveriges Olympiska Kommitté

Конькобежцы Швеции
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях